Володи́мир Микола́йович Стефа́нців ( — ) — солдат Збройних сил України.

Життєпис 
Закінчив Зарічанську ЗОШ.

Призваний за мобілізацією в січні 2015-го, солдат, стрілець-гранатометник 14-ї бригади.

Ніс службу в Донецькій області. Загинув 5 липня 2015-го вранці під час здійснення маршу в район виконання завдань за призначенням поблизу села Кременівка.

9 липня Володимира провели в останню путь, громадянська панахида відбулась у Свято-Воздвиженському храмі Київського патріархату в селі Драганівка, на кладовищі в селі Зарічанка; люди утворили живий коридор, ставали на коліна.

Без батька залишився син.

Вшанування 
 8 травня 2016 року в селі Зарічанка Чемеровецького району на фасаді місцевої школи відкрито пам'ятну дошку випускникові Володимиру Стефанціву.

Джерела 
 Стефанців Володимир Миколайович

Уродженці Чемеровецького району
Померли в Нікольському районі
Поховані в Чемеровецькому районі